

Geografia 
 Péret – comune francese nel dipartimento dell'Hérault nella regione dell'Occitania
 Péret-Bel-Air – comune francese nel dipartimento della Corrèze nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Benjamin Péret – poeta francese
 Cristian Alberto Peret Kily Gonzalez – dirigente sportivo ed ex calciatore argentino
 Peret – cantante spagnolo